Bennett Hill steht für

 Bennett Hill (Rennfahrer) (1893–1977), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Bennett Hill (Mond), Berg auf dem Erdmond

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Bennett Hill (Carroll County, New Hampshire, 288 m)
 Bennett Hill (Carroll County, New Hampshire, 382 m)
 Bennett Hill (Rockingham County, New Hampshire)
 Bennett Hill (Albany County, New York)
 Bennett Hill (Cayuga County, New York)
 Bennett Hill (Clinton County, New York)
 Bennett Hill (Essex County, New York)
 Bennett Hill (Herkimer County, New York)
 Bennett Hill (Rhode Island)
 Bennett Hill (Washington)